Lotus Live – album koncertowy grupy Santana.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego (reedycja CD z 1991 r.).
 CD 1

 CD 2

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Carlos Santana – wokal, gitara
 Mike Shrieve – perkusja
 Tom Coster – klawisze
 Richard Kermode – klawisze
 Doug Rauch – bas
 Jose Areas – instrumenty perkusyjne

Listy sprzedaży

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy koncertowe
Albumy Santany